Janeway ist der Familienname folgender Personen: 

 Carol Brown Janeway (1944–2015), britische Lektorin und Übersetzerin
 Charles Janeway (1943–2003), US-amerikanischer Immunologe
 Charles Alderson Janeway (1909–1981), US-amerikanischer Kinderarzt
 David Janeway (* 1955), US-amerikanischer Jazzpianist
 Elizabeth Janeway (1913–2005), US-amerikanische Schriftstellerin
 Michael Janeway (1940–2014), US-amerikanischer Herausgeber
 Theodore Caldwell Janeway (1872–1917), US-amerikanischer Mediziner 

Siehe auch: 

 Janeway-Läsion
 Captain Kathryn Janeway, fiktive Figur der US-amerikanischen Science-Fiction-Fernsehserie "Star Trek: Raumschiff Voyager"